Łuszczów-Kolonia peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Łuszczów-Kolonia, un village dans le powiat de Hrubieszów
 Łuszczów-Kolonia, un village dans le powiat de Łęczna